Соревнования по лёгкой атлетике впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, но на летних Олимпийских играх 1928 в Амстердаме были введены женские дисциплины. В этом виде спорта разыгрываются 47 комплектов наград.

Соревнования

Мужчины 
Начиная с Олимпийских игр 1956 года, когда были добавлены соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров, изменений в программу соревнований по лёгкой атлетики на Олимпийских играх у мужчин не вносилось. Исключение составляет лишь спортивная ходьба на 50 километров не проводимая в рамках Олимпийских игр 1976 года (ИААФ провела чемпионат мира по данной дисциплине в сентябре 1976 года, спортивная ходьба на 50 километров вернулась в программу на Олимпийских играх 1980 года).

Всего в соревнованиях среди мужчин медали разыгрывались в 52 различных видах программы лёгкой атлетике на Олимпийских играх. Из них, на данный момент, по 24 дисциплинам проводятся соревнования.

Женщины 
Соревнования среди женщин впервые были добавлены в программу Олимпийских игр 1928 года.

Рекорды 

Олимпийские рекорды в лёгкой атлетике — это наивысшие результаты, показанные атлетом на Олимпийских играх. Современные летние Олимпийские игры проводятся каждые четыре года, начиная с первых игр в 1896 году и на каждом событии олимпийские рекорды утверждаются Международным олимпийским комитетом (МОК). В настоящее время на Олимпийских играх женщины соревнуются в 23 атлетических дисциплинах, а мужчины в 24 из которых 21 дисциплина является общей для обоих полов. Из различий: только мужчины соревнуются в ходьбе на 50 км, женщины соревнуются в семиборье, в то время как мужчины в десятиборье, женщины бегут дистанцию 100 метров с барьерами, а мужчины — 110 метров с барьерами.

Самым старым олимпийских рекордом в лёгкой атлетике является рекорд Боба Бимона в прыжке в длину, который он установил на летних Олимпийских играх 1968 года. На играх он прыгнул на 8,90 метра, установив как олимпийский, так и мировой рекорд, улучшив действующий рекорд на 54 см. Впоследствии мировой рекорд в прыжках в длину был побит на чемпионате мира 1991 года Майком Пауэллом.

Медальный зачёт (после Олимпиады 2016)

Лидеры по золотым медалям и выступлениям на Олимпийских играх

4 золотые медали и более

6 Олимпийских игр и более

Страны 
Число в каждой графе означает количество делегированных легкоатлетов.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике (женщины)
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх (по дисциплинам)

Примечания

Ссылки 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх 
 Легкая атлетика на Олимпийских играх 1896—2016

Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх